Els cal·lipides (llatí: callipidae) foren un poble seminòmada de Sarmàcia, que vivien prop de la desembocadura del riu Boristenes (Dnièper) a ambdós costats del riu. Al nord dels cal·lipides vivien els halizons (halizones). Tenien prop la ciutat grega d'Òlbia (Escítia).

Pobles de les estepes